Brookmann ist der Name folgender Personen:

 Aimo Brookmann (* 1984), deutscher Rapper, siehe Taichi (Rapper)
 Walter Brookmann (1901–1957), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Broekman
 Brookman
 Brokmann
 Brockmann